John Clark (governador)
 John Clark (ator)
 John D. Clark — projetista estadunidense de foguetes

Desambiguações de antropônimos